Катерина Джиннази (; 1590, Рим — 30 ноября 1660, там же) — итальянская художница эпохи барокко. Писала преимущественно картины религиозной тематики для церквей.

Биография 
Катерина Джиннази родилась в 1590 году в Риме, в семье адвоката. Рано осиротевшая девочка приходилась племянницей кардиналу Доменико Джиннази, который заботился о её образовании и содействовал её занятиям живописью. Её учителями были  и Джованни Ланфранко.

Катерина отказалась выходить замуж и вела почти монашеский образ жизни. Набожная и благочестивая, она убедила дядю основать в палаццо Джиннази монастырь кармелиток и помогала архитектору Орацио Торриани в оформлении интерьеров полностью перестроенной церкви Святой Лючии. Так, она написала для церкви две алтарные картины, утраченные при разрушении церкви в 1936 году. Позднее она написала алтарную картину для собора в Веллетри, несколько картин для капеллы Джиннази в этом соборе и расписала купол капеллы. Однако в 1824 состояние этих работ было оценено как крайне плохое, и их либо удалили, либо полностью переписали.

В описи имущества Катерины и Доменико Джиннази сохранились сведения о других её картинах, однако сами работы утрачены. До наших дней дошли лишь две картины, атрибутируемые Джиннази.

Сохранился документ, из которого следует, что на 1638 год Джиннази была в числе членов Академии Святого Луки. Второй раз она упоминается в 1651 году, вместе с другими художницами-современницами, включая Джованну Гарцони.

Катерина Джиннази умерла 30 ноября 1660 года в Риме.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художницы Италии
Художники Италии XVII века
Итальянские художники барокко